Breezand (dorp), een dorp in de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland).
Breezand (Zeeland), een badplaats en bungalowpark in de gemeente Veere (Zeeland).
Breezand (werkeiland), een voormalig werkeiland aan de Afsluitdijk.
Breezand (sleepboot), een havensleepboot van de Nederlandse marine.